Александр Асланов:
 Асланов, Александр Павлович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 1682; 5 февраля 1806.
 Асланов, Александр Петрович (1874—1960) — дирижёр, работал в Российской империи и в США.